Charles Joseph Boyé (1762-1832), général d'Empire ;
 Jacques  Boyé (1766-1838), général d'Empire ;
 Lucas Boyé (1996-), footballeur italo-argentin ;
 Maurice-Pierre Boyé (1899-1968), poète et écrivain français ; 
 Paul Boyé (1905-?), industriel français.

Voir aussi 
 
 Xian de Boye
 

Patronyme français